Àgora, la plaça pública grega
 Àgora (València), edifici del conjunt de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València
 Àgora (programa de televisió), programa de televisió d'anàlisi i debat polític, de Televisió de Catalunya
 Agora (pel·lícula), pel·lícula de drama històric de 2009 dirigit per Alejandro Amenábar i protagonitzat per Rachel Weisz